Сергей Иосифович Конаков (род. 25 мая 1967 года) — советский и российский игрок в хоккей с мячом, нападающий.

Карьера 
Родился в подмосковском посёлке Обухово. Начал заниматься хоккеем с мячом в Обухово в 1973 году в хоккейной школе клуба «Труд» под руководством Юрия Шорина.

В чемпионатах СССР провёл 130 игр, забил 26 мячей.

В чемпионатах России провёл 218 игр, забил 238 мячей.

В сезоне 2008/09 был играющим тренером «Вымпела».

После завершения игровой карьеры работал тренером в ДЮСШ «Вымпел».

Выступал за команды:
 1984/85 — «Строитель» (Сыктывкар)
 1985—1987 (до окт.) — СКА (Свердловск)
 1986 (дек.), 1987 (февр.) — «Уралхиммаш» (Свердловск)
 1987(с нояб.)—1990 — «Строитель» (Сыктывкар)
 1990—1993 — «Вымпел» (Калининград Московской области)
 1993/94 — «Вейтеря» (Лаппенранта, Финляндия)
 1994 (янв.), 1994/95 — «Вымпел» (Королёв)
 1995/96 — «Селонгер» (Сундсвалль, Швеция)
 1996/97 — «Динамо» (Москва)
 1997—1999 — «Водник» (Архангельск)
 1999—2001 — «Строитель» (Сыктывкар)
 2001/02 — «Старт» (Нижний Новгород)
 2002 (июль—окт.) — «Строитель» (Сыктывкар)
 2002(с нояб.)—2003(до нояб.) — «Ракета» (Казань)
 2003(с нояб.)—2005(до дек.), 2006—2010 — «Вымпел» (Королёв)

Достижения 

Чемпион России 1998, 1999.

Серебряный призёр чемпионата России 2002.

Финалист Кубка России 1999.

Серебряный призёр чемпионата Финляндии 1994.

Финалист Кубка европейских чемпионов 1997.

Чемпион РСФСР/первой лиги чемпионата СССР 1991.

Победитель Турнира на призы ФХМР 2010 (Первая лига).

Чемпион СССР среди юниоров 1986.

Победитель Спартакиады народов СССР 1986.

Победитель турнира «Плетёный мяч» 1983.

Чемпион мира среди юниоров 1986.

В 1998 году был включён в список 22-х лучших игроков сезона.

В сезоне 1996/97 года стал лучшим бомбардиром чемпионата России — 47 мячей.

Лучший бомбардир первой лиги чемпионата СССР сезона 1990/91 — 71 мяч.

Рекордсмен по количеству сыгранных матчей и лучший бомбардир «Вымпела» — 173 матча, 190 мячей.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте bandysidan.nu
 Сергею КОНАКОВУ — 50! Официальный сайт ХК «Старт»

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Вейтеря»
Игроки КХМ «Водник»
Игроки КХМ «Вымпел»
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «Селонгер»
Игроки КХМ «СКА-Свердловск»
Игроки КХМ «Старт»
Игроки КХМ «Строитель» Сыктывкар
Игроки КХМ «Уралхиммаш»
Тренеры по хоккею с мячом России
Чемпионы мира по хоккею с мячом среди юниоров